Henry Holland (1430–1475) – angielski książę, przywódca Lancasterów podczas Wojny Dwóch Róż, 3 książę Exeter
 Henry Holland (1745–1806) – brytyjski architekt
 Henry Holland (1788–1873) – brytyjski fizyk, podróżnik i pisarz, 1 baronet z Knutsford
 Henry Holland (1825–1914) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, 1. wicehrabia Knutsford
 Henry Scott Holland (1847–1918) – brytyjski teolog i kapłan anglikański, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, kanonik Christ Church w Oksfordzie
 Henry Holland (1859–1944) – nowozelandzki polityk Reform Party, burmistrz i parlamentarzysta z Christchurch
 Harry Holland, wł. Henry Edmund Holland (1868–1933) – nowozelandzki polityk, pochodzenia australijskiego, lider Partii Pracy
 Henry Holland (1875–1965) – brytyjski misjonarz i lekarz działający w Indiach Brytyjskich
 Henry Holland (ur. 1983) – brytyjski projektant mody

Zobacz też